Икона може да се отнася до:

 Икона – изображение на лице или събитие от свещената или църковната история, което е предмет на почит в християнството
 Икона (компютърни технологии)
 Известна личност, значима за обществото или определена социална група – например Елвис Пресли, Че Гевара, лейди Даяна.